Johann von Nassau-Dillenburg ist der Name folgender Personen:
* Johann von Nassau-Dillenburg († 1429/1430/1433), Dompropst in Münster und Domherr in Köln
 Johann von Nassau(-Dillenburg) († 1328), Graf, siehe Johann (Nassau-Dillenburg)
 Johann I. von Nassau-Dillenburg (um 1339–1416), Graf von Nassau-Dillenburg, siehe Johann I. (Nassau)
 Johann II. von Nassau-Dillenburg (um 1365–1443), Graf von Nassau-Dillenburg, siehe Johann II. (Nassau)
 Johann IV. (von Nassau-Dillenburg) (1410–1475), Graf von Nassau-Dillenburg, siehe Johann IV. (Nassau)
 Johann V. (von Nassau-Dillenburg) (1455–1516), Graf von Nassau-Dillenburg, siehe Johann V. (Nassau)
 Johann VI. von Nassau-Dillenburg (1536–1606), Statthalter von Gelderland und Graf von Nassau-Dillenburg, siehe Johann VI. (Nassau-Dillenburg)